Тарасово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Вохтожского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Вохтогский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 57,8 км, до центра муниципального образования Вохтоги — 1 км. Ближайшие населённые пункты — Исады, Глубокое, Вохтога, Дресвище, Каргино.

По переписи 2002 года население — 135 человек (62 мужчины, 73 женщины). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
 Тарасово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района